Pjave ima više značenja:
 Pijava
 Pjave (Bolonja)
 Pjave (Padova)
 Pjave (Pistoja)
 Pjave (Pordenone)